Бакнер () — английская фамилия. Известные носители:
 Бакнер, Дефорест (род. 1994) — игрок в американский футбол.
 Бакнер, Дэйв (род. 1976) — экс-барабанщик нью-метал-группы Papa Roach.
 Бакнер, Куинн (род. 1954) — американский баскетболист.
 Бакнер, Симон Боливар (1823—1914) — американский военный деятель.

См. также 
 Бакнер (Арканзас)